Laubmann steht für:
 Laubmann, heidnischer Brauch

Laubmann ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Laubmann (1886–1965), deutscher Vogelkundler
 Georg von Laubmann (1843–1909), deutscher Bibliothekar
 Heinrich Laubmann (1865–1951), deutscher Chemiker und Mineraloge
 Paul Laubmann (1860–1917), deutscher Genre-, Historien- und Landschaftsmaler
 Philipp Carl Laubmann (1703–1792), österreichischer Maler
 Runhild Laubmann (* 1944), Lehrerin und Malerin in der oberfränkischen Stadt Hof